Булињи може да се односи на:

 Булињи (Меза), насељено место у Француској, у департману Меза
 Булињи (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна